Как же быть сердцу (фильм, 1999) (англ. Dil Kya Kare) — индийская мелодрама 1999 года.
 Как же быть сердцу (фильм, 2008) — мелодрама 2008 года. Производство Россия, режиссёр Андрей Селиванов.